Crestani ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Crestani (* 1999), chilenische Stabhochspringerin
 Fabrizio Crestani (* 1987), italienischer Automobilrennfahrer
 Lucia Crestani (1886–1972), italienische Opernsängerin (Sopran)